.id — национальный домен верхнего уровня Индонезии.

На июнь 2007 года в зоне .id было зарегистрировано более 38,4 тыс. доменов; при этом около половины от их общего числа использовалось в коммерческих целях. Контроль над регистрацией доменов в зоне .id (за исключением сегментов .go.id и .mil.id) принадлежит некоммерческой организации PANDI.

С 2005 по 2007 гг. число доменов в зоне .id увеличилось вдвое. В целях популяризации домена PANDI объявила конкурс на лучшие дизайн логотипа и слоган, способные донести до интернет-пользователей идею важности доменного имени. В 2007 году министерство связи и информационных технологий Индонезии запустило программу «Dot ID Saja» со слоганом «.id для твоего id», призванную увеличить популярность интернета внутри страны и «оптимизировать доступ к зарубежным сервисам» (таким, как блоги, «поисковики» и т. п.).

Регистрация поддоменов 
В настоящее время зарегистрировано 11 :

Примечания

Ссылки 
 Регистрация доменного имени в зоне .id
 Использование домена: присвоение, условия и политика
 Сервис Whois для домена .id
 Новости перехода менеджера
 Веб-сайт whois-сервиса для доменов в зоне .id
 Whois информация о доменной зоне .id

Национальные домены верхнего уровня
Появились в XX веке в Индонезии
1996 год в Индонезии